El término Luttenberger puede referirse a:

 Peter Luttenberger, ciclista profesional;
 Luttenberger*Klug, dúo musical pop-rock;
 Michelle Luttenberger, cantante femenina del dúo anterior.